Вадильо:

 Вадильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вадильо, Альваро (род. 1994) — испанский футболист.
 Вадильо-де-ла-Гуаренья — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Вадильо-де-ла-Сьерра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила.